El término Claudio puede referirse a:
El nombre propio Claudio.
Claudio, cuarto emperador romano de la dinastía Julio-Claudia.
Claudio II, emperador romano.
San Claudio de León, mártir del siglo III.
Claudio, dux visigodo de Lusitania (siglo VI)
Claudio I de Guisa.
El pintor Claudio de Lorena, también conocido —sobre todo en el ámbito anglosajón— simplemente como Claudio.
El nombre común de la planta Prunus domestica.
 Claudio Mosca, futbolista argentino.
El Gallo Claudio, personaje de Looney Tunes.